Saddok ist der Name zweier Flüsse der Marianen:
 Saddok As Agatan
 Saddok I Hasngot

Siehe auch:
 Saddok Tasi, ein Strand der Marianen
 Sadok